Дон Хе́рцфельдт (; род. 1 августа 1976, Фремонт, штат Калифорния, США) — американский аниматор, сценарист и автор независимого кино. Был дважды номинирован на Оскар, его наиболее популярные анимационные фильмы — «Мир будущего»/«Мир завтрашнего дня» (англ. «World of Tomorrow») 2015 г., «Какой чудесный день» 2012 г., «Отвергнутые» 2000 г., «Мир будущего. Эпизод 2: груз чужих мыслей» 2017 г. В 2014 году Херцфельдт принимает участие в съемках 26 сезона Симпсонов в качестве приглашённой звезды. Восемь короткометражных работ Дона Херцфельдта были номинированы на кинофестивале «Сандэнс», на котором он, также, стал единственным режиссёром, дважды получившим Гран-при в номинации «Короткометражный фильм». В 2012 году вошел в список «Топ 100 самых значительных людей в анимации» под номером 16.

Биография 
Дон Херцфельдт выпустился из школы «Мишен Сан Хосе Хай Скул» в городе Фримонт, Калифорния.
Затем окончил Калифорнийский университет в Санта-Барбаре в 1998 году, получив степень Бакалавр искусств (англ. Bachelor of Arts). Свои первые работы снял ещё будучи студентом, в год выпуска был номинирован на Каннском кинофестивале. В 2013 году аниматор выпустил свою первую книгу — «Конец света» (англ. «The end of the world») в жанре графического романа, он является автором текста и иллюстраций. На данный момент Херцфельдт живёт в городе Остин, штат Техас, США.

Творчество Дона Херцфельдта характеризуют как независимое кино, короткометражный анимационный фильм. Анимационные фильмы Херцфельдта характеризуются минималистичной ручной рисовкой, истории его работ полны чёрного юмора, сюрреализма и элементов трагикомедии. Некоторые фильмы строятся вокруг экзистенциальных и философских вопросов, тогда как другие основаны на комедии абсурда. Для некоторых фильмов Дон Херцфельдт выступает не только в роли режиссёра, но и композитора («Какой замечательный день», «Все будет хорошо», «Ах, любовь»), монтажер, актёр, оператор, сценарист и продюсер.

Награды 
 1998 г. — номинант на Каннском кинофестивале
 2001 г. — номинант на Оскар за «лучший короткометражный анимационный фильм»
 2007 г. — приз на кинофестивале «Сандэнс» за короткометражный фильм «Все будет хорошо» (англ. Everything Will Be Ok")
гран-при в номинации «короткометражный фильм» за «Мир будущего» (англ. «World of Tomorrow») на кинофестивале «Сандэнс»
 2015 г. — номинирован на Оскар в категории «лучший короткометражный анимационный фильм» за «Мир будущего»

Фильмография 
 Ах, любовь (1995)
 Жанр (1996)
 Лили и Джим (1997)
 Билли и воздушный шарик (1998)
 Отвергнутые (2000)
 Добро пожаловать на шоу/Перерыв в третьем измерении/Конец шоу (2003)
 Смысл жизни (2005)
 Все будет хорошо (2006)
 Я так горжусь тобой (2008)
 Зуб мудрости (2010)
 Какой замечательный день (2011)
 Какой чудесный день (2012)
 Мир будущего (2015)
 Мир будущего. Эпизод 2: Груз чужих мыслей (2017)

Примечания 

Сценаристы США